Saint-Honoré (Isère)
Saint-Honoré (Seine-Maritime)
ook:
Saint-Honoré-les-Bains,  Nièvre

Gebak
Saint-Honorétaart, een soezentaart met banketbakkersroom